Diocesi di Vico – antico nome della soppressa Diocesi di Trevico
 Diocesi di Vico della Torre – sede vescovile soppressa
 Diocesi di Vico di Aterio – sede vescovile soppressa
 Diocesi di Vico di Augusto – sede vescovile soppressa
 Diocesi di Vico di Cesare – sede vescovile soppressa
 Diocesi di Vico di Pacato – sede vescovile soppressa
 Diocesi di Vico Equense – sede vescovile soppressa